Кубок УЛЕБ (Сезон 2006/2007)  - пятый сезон Кубка Европы под эгидой УЛЕБ, закончился финальным матчем 10 апреля в Шарлеруа.

Групповой этап

Group A

Group B

Group C

Group D

Плей-Офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Final MVP - Чарльз Смит (Реал)

Ссылки 
 EuroCup Официальный сайт
 сайт Евробаскет

Кубок Европы УЛЕБ
2007 год в баскетболе
2006 год в баскетболе